Ait Malek kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Malek, stamområde, Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 
 Ait Malek (kommun i Marocko), Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, Khemisset, 

Robotskapade Marockoförgreningar